The Mysterious Package – cortometraggio del 1914 diretto da Charles M. Seay
The Mysterious Package – cortometraggio di animazione del 1960 diretto da Mannie Davis